Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! – brano di Sammy Cahn e Jule Styne del 1945
 Let It Snow! – extended play di Michael Bublé del 2004
 Let It Snow: A Holiday Collection – album di Jewel del 2013
 Let it snow: Innamorarsi sotto la neve (Let It Snow) – film del 2019 diretto da Luke Snellin
 Let It Snow (2020) - film del 2020 diretto da Stanislav Kapralov